Inhuma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Inhuma (ort), Piauí, 
 Inhuma (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar